

Склонение

Определителен член

Съществителни имена

Първо склонение

Съществителни имена, завършващи на -ας или -ης

Съществителни имена, завършващи на -ᾱ и -ᾰ (gen. -ᾱς)

Съществителни имена, завършващи на -ᾰ (alpha impurum) и -η (gen. -ης)

Второ склонение

Контрастиращи съществителни имена

Атическо второ склонение

Трето склонение 
 Всички окончания за множествено число в дателен падеж на трето склонение може да приемат накрая -ν. Например ὁ γίγας → τοῖς γίγασι и γίγασιν и ἡ γραῦς → ταῖς γραυσὶ и γραυσίν.

Основи на гласна на -ως (род.п. -ωος)

Основи на гласна на -υς (род.п. -υος)

С две основи

Основи на гласна на -εύς, - и - 

Имената „βοῦς“ и „γραῦς“ са уникални

Основи на съгласна на (κ, π, τ)

Основи на съгласна -ντ и на -μα

Основи на назална съгласна без промяна на гласната в основата

Основи на назална съгласна с промяна на гласната в основата

Основи на ликвидна съгласна

Синкопирани имена

Лични имена с основа на сигма

Основи на сигма

Прилагателни

Второ склонение

С различни форми за трите рода

С две форми за трите рода

Трето склонение

Основи на гласна 
 С три завършека на ῠς-, ειᾰ- и -ῠ

Спрежение 
Таблицата на спрежението не включва двойствено число

Глаголът „“

Примерен глагол 
Таблиците долу не включват бъдеще предварително време (трети футур).
 Глагол: λύω [основа: λῡ-] = освобождавам

Активен залог

Медиален залог

Пасивен залог

Форми на глаголите с глаголна основа на съгласна (verba muta) 
 Перфект и плусквамперфект на глаголите, чиято основа завършва на съгласна.

Втори (тематичен) аорист 
 Глагол: βάλλω

Втори аорист в пасив и втори футур в пасив 
 Глагол: γράφομαι

Контрахирани глаголи

Глаголи на -άω 
 Глагол – τιμάω → τιμῶ (осн. τιμα-)

Активен залог

Медиален залог

Глаголи на -έω 
 Глагол – ποιέω → ποιῶ (осн. ποιε-)

Активен залог

Медиален залог

Глаголи на -όω 
 Глагол δηλόω → δηλῶ (осн. δηλο-)

Активен залог

Медиален залог

граматика
Граматика по език